Märchensee ist der Name folgender Seen:

 Märchensee (Hannover), See im hannoverschen Stadtteil Sahlkamp
 Märchensee (Jura)
 Märchensee (Leinawald), ein Naturdenkmal im Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Märchensee (Totes Gebirge), kleiner Bergsee auf der Tauplitzalm
 Märchensee, See auf dem Ennert in Bonn-Oberkassel, siehe Oberkassel (Bonn)#Sehenswürdigkeiten
 Märchensee (Wendelsheim), See am Pfaffenberg bei Wendelsheim, Baden-Württemberg
 Beiname des Peetschsee (Mirow) bei Mirow, Mecklenburg-Vorpommern